Пётр Первый — многозначный термин:

Правители 

 Пётр Первый (1672-1725) — русский монарх из династии Романовых, последний Царь всея Руси и первый Император всероссийский, основатель Санкт-Петербурга
 Пётр Первый Карагеоргиевич (1844-1921) — сербский монарх из династии Карагеоргиевичей, первый король сербов

Культура 

 «Пётр Первый» — незаконченный исторический роман А. Н. Толстого
 «Пётр Первый» — советский фильм 1937-1938 гг., состоящий из 2 серий
 «Пётр Первый. Завещание» — российский мини-сериал 2011 года, состоящий из 4 серий

Суда 

 «Пётр Первый и Второй» — первый в истории российского флота стопушечный линейный корабль 1 ранга
 «Пётр Первый» — одно из названий автомобильно-пассажирского парома «Ocean Jewel of St. Petersburg»

См. также 

 Пётр I (значения)